Termin -{PED}- ima više značenja.
 (S)-1-feniletanol dehidrogenaza, enzim
 IATA kod za Pardubica aerodrom